Detta är tabeller över resultat i individuella matcher vid  världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II B.  Matcherna spelades i Izmit, Turkiet, under perioden 21-27 april 2013.

Resultat 
Spelplats: K.B.B. Ice arena,  Izmit,

Matcher 
Alla tider är lokala (UTC+3)

Läs mer 
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013

Se även  
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I B
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division III

Källor 

2013 i Turkiet
Ishockey i Turkiet
Ishockeysäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Turkiet
2013